Nus (Vall d'Aosta)
 Nus (llaç), entrellaçament d'una o més fibres lineals cordes o fils per subjectar-los entre ells o a un altre objecte 
 Nus (matemàtiques), objecte matemàtic bàsic de la teoria de nusos.
 Nus (unitat), unitat de velocitat utilitzada en nàutica i en meteorologia que equival a una milla nàutica per hora.